Sankou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sankou (socken), Hunan, 
 Sankou, Anhui Sheng, köpinghuvudort, 
 Sankou, Jiangsu Sheng, köpinghuvudort, 

Robotskapade Kinaförgreningar